Орлянка () — назва населених пунктів в Україні та Білорусі

Село:
 Орлянка — Берестейська область, Малоритський район

Села:
 Орлянка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Орлянка — Харківська область, Куп'янський район